Задубье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Задубье — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Задубье — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Задубье — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Задубье — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Задубье — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Задубье — деревня в Осташковском районе Тверской области.